

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Tobol: 2010

Qaýrat: 2014, 2015

Qaýrat: 2016, 2017

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale kazaka